

Юніті — місто, штат Мен
 Юніті — місто, штат Нью-Гемпшир
 Юніті — місто, штат Орегон
 Юніті — місто в окрузі Кларк, штат Вісконсин
 Юніті — місто в окрузі Тремполо, штат Вісконсин
 Юніті Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсільванія
 Юніті — селище, штат Вісконсин
 Юніті — переписна місцевість, штат Мен

Див. також 
 Unity